Йуд может означать:
 Йуд или йод — буква еврейского алфавита.
 Йуд (буква финикийского алфавита) — буква финикийского алфавита.
 Йуд — фракция в Кнессете, возникшая в 1995.